El nombre Kujira ha sido usado en ciclones tropicales en el noroeste del océano Pacífico. El nombre fue contribución de Japón y es la palabra japonesa para ballena.
 Tifón Kujira de 2003 (T0302, 02W, Amang), llegó a Japón.
 Tifón Kujira de 2009 (T0901, 01W, Dante), afectó las Filipinas.
 Tifón Kujira de 2015 (T1508, 08W), afectó a Vietnam y República Popular China.